The Very Best of Era — сборник песен группы Era, выпущенный в 2005 году и содержащий композиции из альбомов Era, Era II и .

Список композиций

Ссылки 
 Альбомы группы Era

Very Best of Era
Сборники 2005 года
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на SACD
Сборники на английском языке